

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Граждане Феры по указанию Дельфийского оракула основали колонию Кирена в Северной Африке. Ойкист Кирены Аристотель принял имя Батт.

Китай 
 29-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Весной цзеский князь Гэ-лу прибыл представляться в Лу, позже луский гун вернулся домой с войны.
 В 6 луне состоялся съезд в Чжо-цюань (город в Чжоу), где был заключён договор. Присутствовали послы чжоуского вана, Цзинь, Сун, Ци, Чэнь, Цай, Цинь и луский князь.
 Цзинь отдало Сун земли Вэй.
 Осенью в Лу был сильный град.
 Зимой цзеский Гэ-лу опять прибыл в Лу.
 Умер князь Малого Ци У-гун, ему наследовал сын Цзин-гун (эра правления по «Ши бэнь» 630—628, по «Ши цзи» он правил 23 года).

См. также

Примечания